Das Herrendoppel der Tischtennisweltmeisterschaft 1926 wurde im Dezember 1926 in der britischen Hauptstadt London ausgetragen. Weltmeister wurde die ungarische Paarung bestehend aus Roland Jacobi und Dániel Pécsi.

Hauptrunde

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Literatur 
 Table Tennis Collectors’ Society (Hrsg.): Table Tennis Collector, Ausgabe 34 (Frühjahr 2003), S. 3.

Sportveranstaltung in London
Tischtennisveranstaltung 1926
Herrendoppel
Tischtenniswettbewerb im Vereinigten Königreich